Tony Maylam (1943-), réalisateur britannique ;
 Joëlle Garriaud-Maylam (1955-), femme politique française.